Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Rosalyn Fairbank.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
San Diego
Sport en Californie en 1989
Tennis aux États-Unis en 1989
Tennis en juillet 1989
Tennis en août 1989